Александр Калугин:
 
 Калугин, Александр Семёнович (1911—1986) — советский геолог.